Toponímia:
 Puigdomènec (Granera), masia del municipi de Granera.
 Puigdomènec (Castellcir), masia del municipi de Castellcir.